Jean-Paul Abalo – ex calciatore togolese
 Manuel Jiménez Abalo – ex calciatore spagnolo

Altri progetti